Пуерто Бланко Дос има више значења:

 Пуерто Бланко Дос (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пуерто Бланко Дос (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику